Александр Джонс:
 Джонс, Александр (род. 1985) — артист балета.
 Джонс, Александр (род. 1960) — американский антиковед и историк науки.
  (1822—1901) — член Палаты представителей США.